Harpster désigne :

 Harpster (Idaho)
 Harpster (Ohio)

Homonymie de localités aux États-Unis